AN/SPN-43 — американская двухкоординатная корабельная РЛС управления полётами (), используемая на авианосцах и универсальных десантных кораблях ВМС США и некоторых других стран. Служит также в системах посадки в качестве обзорного радара. Может выполнять функции резервного обзорного радара.

Является улучшенным вариантом радара AN/SPN-6. Устанавливается на гиростабилизированной платформе.

Специальный индикатор в центре управления полётами () авианосца позволяет направить самолёт по определённому азимуту, по которому он выйдет в точку на расстоянии 450 м от места касания, где будет принят на сопровождение оператором посадки, использующим радар AN/SPN-42 или AN/SPN-46.

Имеет двойной набор аппаратуры приёмника, передатчика и источников питания для немедленного резервирования в случае выхода из строя.

Вес антенны с постаментом составляет 1540 кг.

Установки на кораблях
  Авианосец «Энтерпрайз»
  Авианосцы типа «Китти-Хок»
  Авианосцы типа «Нимиц»

Примечание

Фото

Ссылки
 D. G. Bodnar and J. D. Adams SWITCHABLE-POLARIZATION STUDY ON AN/SPN-43A ANTENNA. EES/GIT Project A-1766, October 1975.

См. также
 Список электронных систем в вооруженных силах США
 List of radars
 Курсо-глиссадная система
 Заход на посадку
 Высота принятия решения

Корабельные радиолокационные станции США
AN